Die Abkürzung CFX steht für:
 eine kommerzielle Software des Unternehmens Ansys
 Xaverian Brothers, auch Xavenier, eine katholische Laienbrüderschaft

CFX